Лог:
 Лог (Log file, від logos — слово , смисл , думка , мова ) — спеціальний файл в якому накопичується зібрана службова та статистична інформація - журнал подій, щоденник, запис, протокол;
Лог - форма рельєфу, невелика суха долина. Див  Балка;
 Топоніми:
 Лог - селище в Іловлінському районі  Волгоградської області;
 Лог - село в Кадуйському районі Вологодської області.
 Лог - село в Псковській області, Славковська волость Порховського району.
 Лог - село в Псковській області, Карамишевська волость Псковського району.
 Лог - село в Псковській області, Горожанська волость Новосокольницького району.
 Сухий Лог — місто в Росії, центр міського округу Сухий Лог у Свердловській області. 
 Крутий Лог  — село, Кезький район, Удмуртія Крутий Лог — село, Омутнинський район, Кіровська область.
 Великий Лог — селище міського типу Краснодонського району Луганської області. 
 Ідрійський Лог (Idrijski Log) — розсіяне поселення на правому березі верхньої течії р. Ідрійца на пагорбах на південь від Ідрії, Словенія . 
 Довгий Лог (вёска Доўгі Лог) — село в складі Молодечненського району Мінської області , Білорусь . 
 Мрзлий Лог (Mrzli Log) — розсіяне поселення в горах на захід від Чрні Врх , в общині Ідрія , Регіон Горішка , Словенія . 
 Гореньї Лог (Gorenji Log) — мале поселення в общині Толмин , Регіон Горішка , Словенія . 
 Камишловський лог — Қамыстысай, Камышловский лог. стародавня долина річки Камишловки в Омській області Російської Федерації 
 Лог Чезсошкі (Log Čezsoški) — невелике поселення на лівому березі річки Соча в общині Бовец , Регіон Горішка , Словенія . 
 Лог (Севниця) (Log) — поселення в общині Севниця , Споднєпосавський регіон , Словенія . 
 Залі Лог (Zali Log) — поселення в общині Железнікі , Горенський регіон , Словенія . 
 Лог под Мангартом (Log pod Mangartom) — поселення в общині Бовец , Регіон Горішка , Словенія . 
 Лог (Кранська Гора) (Log) — поселення в общині Кранська Гора , Горенський регіон , Словенія . 
 Лог-при-Млиншах(Log pri Mlinšah) — поселення в общині Загорє-об-Саві , Засавський регіон , Словенія . 
 Лог у Бохіню (Log v Bohinju) — поселення в общині Бохінь , Горенський регіон , Словенія . 
 Крутий Лог (Кезький район) (Крутой Лог) — присілок у Кезькому районі Удмуртії , Росія . 
 Лог над Шкофьо Локо (Log nad Škofjo Loko) — поселення в общині Шкофя Лока , Горенський регіон , Словенія .